Blauwasser steht für:

 die Farbe des offenen Ozeans, siehe Blauwassersegeln
 Blauwasser (Zeitschrift), deutsches Segelmagazin
 Blauwasser (Rhein), Bach am Westrand des Kaiserstuhls in den Gemeinden Breisach und Vogtsburg
 eine Tochtergesellschaft des süddeutschen Forstunternehmens Blauwald, siehe Blauwald #Blauwasser